Franciszek Błoński (1867–1910) – polski botanik i lekarz
 Franciszek Błoński (1903–1977) – polski historyk, działacz społeczny i kulturalno-oświatowy